San Kvirino ima više značenja:
 San Kvirino (Gorica)
 San Kvirino (Pordenone)